Галеано () — испанская фамилия. Известные носители:

 Галеано, Антонио (род. 2000) — парагвайский футболист.
 Галеано, Исраэль (1960—1992) — командир никарагуанских контрас.
 Галеано, Леонель (род. 1991) — аргентинский футболист.
 Галеано, Луис (род. 1991) — никарагуанский футболист.
 Галеано, Оскар (род. 1966) — колумбийский футболист.
 Галеано, Хуан Хайро (род. 1962) — колумбийский футболист.
 Галеано, Эдуардо (1940—2015) — уругвайский писатель и левый политический деятель.
 Галеано, Элида (род. 1965) — никарагуанская общественная деятельница и депутат парламента, сестра Исраэля Галеано.